Philippe Laguérie (né en 1952), prêtre catholique français ;
 Raoul Villetard de Laguérie (1858-1913), journaliste français.

Voir aussi 

 Laguépie